Bob Guccione – disegnatore, editore e produttore cinematografico statunitense.
Chris Guccione – tennista australiano.
Eugenio Guccione – storico e accademico italiano.
Piero Guccione – pittore italiano.